Серге́й Алекса́ндрович Бреди́хин (1730—1784) — участник дворцового переворота 1762 года, впоследствии генерал-поручик и камергер.

Биография 
Родился  года. Сын А. Ф. Бредихина.

Выдвинулся участием в перевороте 1762 года в чине капитана-поручика Преображенского полка. Об его участии в подготовке переворота Екатерина II знала и пожаловала ему 18000 руб. С 22 сентября 1762 года был при дворе камер-юнкером; 22 сентября 1768 года пожалован в камергеры.

Во время Русско-турецкой войны в 1770 году участвовал в силистрийском походе в чине капитан-лейтенанта и, за отличие в бою, был награждён чином бригадира. С 1775 года — генерал-поручик. 

Умер в Москве  года, похоронен в   (участок 3).

Жена (с 26 января 1763 года) — княжна Анна Фёдоровна Голицына (10.06.1744—08.05.1781), дочь генерал-майора князя Фёдора Ивановича Голицына. Их правнук Фёдор Александрович Бредихин стал известным астрономом.

Примечания

Литература 
 

Персоны без указанного места рождения
Персоны без указанного места смерти
Участники переворота 1762 года (сторонники Екатерины II)
Камергеры (Российская империя)
Участники Русско-турецкой войны (1768—1774)
Генерал-поручики (Российская империя)
Преображенцы